Publi Corneli Dolabel·la Màxim, cònsol de Roma el 283 aC 
 Publi Corneli Dolabel·la (pretor), pretor urbà el 67 aC
 Publi Corneli Dolabel·la (cònsol 44 aC), cònsol romà el 44 aC
 Publi Corneli Dolabel·la (cònsol 10 aC), cònsol romà el 10 aC
 Publi Corneli Dolabel·la (procònsol), procònsol d'Àfrica durant el 23 i 24
 Publi Corneli Dolabel·la (cònsol any 55), cònsol sufect el 55